Cañete se poate referi la:

Cañete, Chile, un oraș și comună din provincia Arauco, regiunea Bío Bío, Chile

Cañete, Cuenca, un oraș din Spania, situat în provincia Cuenca din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha.
 Cañete la Real, un oraș din Spania, situat în provincia Málaga din comunitatea autonomă Andaluzia.
 Cañete de las Torres, un oraș din Spania, situat în provincia Cordoba din comunitatea autonomă Andaluzia.

Provincia Cañete
 San Vicente de Cañete